De Grand Prix-wegrace van Aragón 2021 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 12 september 2021 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Marcel Schrötter kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Aragón